LZ 14 'L1', een luchtschip uit 1912-1913
 LZ-14 (Spanje), een weg op Lanzarote